Династія Хань — династія в Китаї
 Хань — самоназва китайців

 Хань Фей (280—233 до Р. Х.) — китайський філософ.
 Хань Гань ( бл. 706—783) — китайський художник.
 Хань Хань ( 1982) — китайський письменник.
 Хань Сяопен ( 1983) — китайський фристайліст.
 Хань Ін'янь ( 1988) — китайська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонатів Азії.